Блашки:

 Блашки — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Серадзкий повят.
 Блашки — гмина (волость) в Польше, входит в Серадзкий повят, Лодзинское воеводство.